Delegados sindicais constituem uma instância representativa do modelo sindical brasileiro. Denominam-se delegados sindicais os trabalhadores de uma empresa eleitos pelos seus pares para representá-los junto ao Sindicato da categoria profissional.
Segundo OJ 369 da SDI-I do TST, os delegados sindicais não gozam de estabilidade.

Sindicalismo